Spanska alfabetet är en variant av latinska alfabetet som används i det språket och består idag av 27 bokstäver.

Tidigare bokstäver 
Ll (elle, uttalat ) och ch (che, uttalat ) var fram till 2010 egna bokstäver i det spanska alfabetet.

Moderna alfabetet

Referenser 

Alfabet baserade på det latinska alfabetet